Red Rock – gmina w Kanadzie
 Red Rock – miasto w Australii
 Red Rock – najwyżej położony punkt Gambii
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Red Rock – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Red Rock – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Red Rock – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Noble

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Red Rock Township – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Red Rock Township – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Red Rock Township – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha